L'edizione 1984-1985 della Bundesliga  si è conclusa con la vittoria finale , che conquista il suo ottavo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Klaus Allofs del  con 26 reti.

Stagione 

In questa stagione torna alla vittoria il , sulla cui panchina è seduto nuovamente Udo Lattek: i bavaresi comandano la classifica dall'inizio alla fine del torneo. Dietro di loro il  è a quattro punti di distanza, mentre il Colonia terzo è a dieci lunghezze. Il Bayern arriva anche in finale nella Coppa di Germania, ma è sconfitto dal Bayer Uerdingen.

I Rossi sono protagonisti anche nelle competizioni europee: arrivano in semifinale nella Coppa delle Coppe, dove vengono eliminati dai futuri campioni dell'Everton. Nella Coppa UEFA, invece, sia l' che il Colonia vengono sconfitte dall'Inter.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1985-1986
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1985-1986
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1985-1986
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1985-1986

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (21)
 Maggior numero di pareggi: Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld (13)
 Maggior numero di sconfitte: Eintracht Braunschweig (23)
 Minor numero di vittorie: Karlsruhe (5)
 Minor numero di pareggi: Eintracht Braunschweig (2)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (5)
 Miglior attacco: Werder Brema (87 gol fatti)
 Peggior attacco: Eintracht Braunschweig (39 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (38 gol subiti)
 Peggior difesa: Karlsruhe (88 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+41)
 Peggior differenza reti: Karlsruhe (-41)
 Miglior serie positiva: Mannheim (14, 16ª-29ª) 
 Peggior serie negativa: Karlsruhe (6, 13ª-18ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Colonia (6, 26ª-31ª) , Bayern Monaco (6, 1ª-6ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Braunschweig 10-0, 11 ottobre 1984
 Maggior scarto di gol (10): Borussia Mönchengladbach-Eintracht Braunschweig 10-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 42 gol nella 9ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 22 gol nella 21ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 14ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Wolf-Dieter Ahlenfelder (10)
 Karl-Josef Assenmacher (10)
 Werner Föckler (10)
 Josef Hontheim (10)
 Dieter Pauly (10)
 Volker Roth (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Karl-Heinz Tritschler (10)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (10)
 Hans-Heinrich Barnick (9)
 Norbert Brückner (9)
 Hans-Peter Dellwing (9)
 Peter Gabor (9)
 Udo Horeis (9)
 Manfred Neuner (9)
 Dieter Niebergall (9)
 Hans Scheuerer (9)
 Wolf-Günter Wiesel (9)
 Rüdiger Wuttke (9)
 Siegfried Brehm (8)
 Peter Correll (8)
 Adolf Ermer (8)

 Wilfried Heitmann (8)
 Rainer Jupe (8)
 Joachim Kautschor (8)
 Anton Matheis (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Gerhard Theobald (8)
 Hans Wahmann (8)
 Heinz Werner (8)
 Gerd Zimmermann (8)
 Werner Schütte (7)
 Manfred Uhlig (7)
 Robert Walz (5)
 Günter Risse (2)
 Kurt Röthlisberger (2)
 Winfried Walz (2)
 Horst-Peter Bruch (1)
 Renzo Peduzzi (1)
 Friedrich Retzmann (1)
 Manfred Schlup (1)
 Hans-Jürgen Weber (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1984-1985/

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984-1985